Барио Сан Хуан има више значења:

 Барио Сан Хуан (Сонакатлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Барио Сан Хуан (Сан Хуан Баутиста Сучитепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Сан Хуан (Сан Хуан Јазона), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Сан Хуан, Ла Естасион (Сан Рајмундо Халпан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Сан Хуан, Тлахумпал (Матлапа), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику